Асуа́н (, Асван) — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Асуан. Расположена на юге страны, в долине Нила. Находится к западу от мухафазы Красное Море, к востоку от мухафазы Вади-эль-Гедид. На севере граничит с мухафазой Кена, на юге — с Суданом.

Население 
Население мухафазы составляет 1 184 432 человек (2006). Помимо арабов Египта, здесь проживают различные этнические группы нубийцев, а также значительная доля бедуинов, ведущих кочевой образ жизни (бени-хиляль, джаафра, абабда, ансар, аликат, мунакара и др.).

Административное деление 
Мухафаза состоит из 5 административных центров (районов):
 Идфу
 Ком-Омбо
 Дарау
 Асуан
 Нубийский район
Другие города:
 Абу-Симбиль
 Калабша
 Эр-Ридисия
 Басылия
 Эс-Сибаия

Экономика 
В Асуане находится Асуанская плотина, снабжающая электроэнергией не только весь Египет, но и соседние страны. Солнечная электростанция :en:Benban Solar Park в Бенбане в 2019 году достигнет мощности 1,6 ГВт.

Достопримечательности 
Мухафаза славится своими историческими памятниками времён фараонов (Абу-Симбел, Филы, Элефантина, Нехен, храмы Ком-Омбо, Эсны),

Известные жители, уроженцы 
 Аббас Эль-Аккад — писатель, философ
 Мухаммед Мунир — певец

Примечания 

Мухафазы Египта